Альфорві́ль () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 8 км на південний схід від Парижа, 4 км на північний захід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 18778 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 44150,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Уродженці 
 Раймон Белло (*1929) — відомий у минулому французький футболіст, півзахисник.

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Альфорвіль 
 [ Розташування муніципалітету Альфорвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн